Izba Parów (jap. Kizokuin, 1889–1947), poprzedniczka Izby Radców w Japonii
 Izba Parów we Francji (1814–1848) 
 zlikwidowana w 1800 Izba Lordów w Irlandii
 ceremonialne określenie Izby Lordów w Wielkiej Brytanii

Zobacz też 
 Par (tytuł brytyjski)
 Par Francji
 Izba Panów (Austria)
 Izba Panów (Prusy)